Sicharulidse ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Tarieljewitsch Sicharulidse (* 1976), russischer Eiskunstläufer
 Dawit Sicharulidse (* 1968), georgischer Politiker